Niemcy:
 Schwäbisch Hall – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Schwäbisch Hall – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Schwäbisch Hall – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall

inne:
 Schwäbisch Hall – towarzystwo budowlane